Sodoms Ende –  film del 1913 con Alfred Abel
Sodoms Ende –  film del 1922 diretto da Felix Basch